Master Blaster – gruppo musicale tedesco
 Master Blaster – singolo del cantautore statunitense Stevie Wonder
 Master Blaster – EP della cantante statunitense Nikka Costa